Die Scottish Football League Division Two wurde 1909/10 zum 17. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die siebzehnte Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two.

In der Saison 1909/10 traten 12 Vereine in insgesamt 22 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit waren die Vereine (mit derselben Punktausbeute) gleich platziert. Die Meisterschaft gewannen Leith Athletic und die punktgleichen Raith Rovers, die in die Division One aufstiegen.

Statistiken

Abschlusstabelle

Weblink 
 Scottish Division Two 1909/10 bei statto.com

Fußballsaison 1909/10
1909 10